Il singolare maschile del BNP Paribas Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Novak Đoković era il detentore del titolo ma ha perso contro Andy Roddick ai quarti con punteggio di 3-6 2-6.

Rafael Nadal ha vinto in finale contro Andy Murray 6-1 6-2.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Rafael Nadal (campione)
 Roger Federer (semifinale)
 Novak Đoković (quarti di finale)
 Andy Murray (finale)
 Nikolaj Davydenko (infortunato)
 Juan Martín del Potro (quarti di finale)
 Andy Roddick (semifinale)
 Gilles Simon (terzo turno)
 Gaël Monfils (secondo turno)
 Fernando Verdasco (quarti di finale)
 Jo-Wilfried Tsonga (terzo turno)
 David Ferrer (quarto turno)
 James Blake (terzo turno)
 David Nalbandian (quarto turno)
 Tommy Robredo (quarto turno, infortunato)
 Stanislas Wawrinka (quarto turno)

 Fernando González (quarto turno)
 Radek Štěpánek (secondo turno)
 Marin Čilić (terzo turno)
 Mardy Fish (secondo turno)
 Tomáš Berdych (secondo turno)
 Igor' Andreev (quarto turno)
 Richard Gasquet (terzo turno)
 Marat Safin (terzo turno)
 Robin Söderling (second turno)
 Dmitrij Tursunov (terzo turno)
 Ivo Karlović (terzo turno)
 Mario Ančić (second turno, ritirato)
 Rainer Schüttler (secondo turno)
 Jürgen Melzer (terzo turno)
 Nicolas Kiefer (terzo turno)
 Paul-Henri Mathieu (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta
Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa
Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni

 Singolare maschile
ATP World Tour 2009